código ISO 3166-1 para a Ilha Christmas
Cento e dez - em algarismos romanos, CX
Citroën CX - modelo de automóvel

Cx pode ser:
 A medida do Coeficiente de resistência aerodinâmica de uma certa superfície.

cx pode ser:
 uma forma de escrever Ĉ, a quarta letra do alfabeto do esperanto, de forma a evitar usar o acento circunflexo (a letra x não pertence a este alfabeto)

Desambiguações de siglas
0110